Chahuk kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Chahuk (vattendrag), Vajots Dzor, 
 Chahuk (berg), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar